Алексе́й Ка́рлович Ше́фнер (, Санкт-Петербург, Российская империя — , Санкт-Петербург, Российская империя) — русский морской офицер, первостроитель Владивостока, генерал-лейтенант, член главного военно-морского суда.

Биография 
В 1846 году поступил юнкером на службу в Балтийский флот. В 1849 году произведён в мичманы. В 1849—1850 годах служил на фрегате «Паллада», совершил ряд плаваний в Атлантике и Средиземноморье. Позже служил на фрегате «Цесаревич» и шхуне «Метеор». В 1853 году на транспорте «Двина» отправился в экспедицию на Камчатку. С 1854 года — лейтенант, в 1860-м за отличие в военных действиях был произведён в капитан-лейтенанты. С 1864 года — капитан 2-го ранга, с 1868-го — капитан 1-го ранга. 16 (28) апреля 1878 года произведён в чин контр-адмирала.

Участвовал в Крымской войне на Балтике. Служил на кораблях: «Святой Георгий Победоносец», «Константин» и пароходофрегате «Олаф». Переведён по личной просьбе в 47-й флотский экипаж Сибирской флотилии. Командовал шхуной «Пурга» в Николаевске-на-Амуре, затем (до 1870 года включительно) — военным транспортом «Манджур», на котором в 1860 году доставил в бухту Золотой Рог команду, основавшую порт Владивосток. Выбор П. В. Казакевичем «Манджура» был случайностью, определившей судьбу Шефнера: он отслужил во Владивостоке двадцать полных лет, а персональную пенсию в 702 рубля в год заслужил «за сбережение транспорта „Манджур“ в течение десяти лет». В должности командира Владивостокского порта Шефнер руководил строительством судоремонтного производства (будущий Дальзавод) и посёлка моряков к северу от него. На «Манджуре» под командой Шефнера проходил стажировку С. О. Макаров.
 
В 1886 году назначен директором маяков и лоции Балтийского моря. С 1887 года — командир Петербургского порта. С 1890 года — генерал-лейтенант и член Главного военно-морского суда. Умер в 1891 году в Санкт-Петербурге и похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге.

Память 
 В 1860 году экспедицией В. М. Бабкина в честь командира транспорта «Манджур» капитан-лейтенанта Алексея Карловича Шефнера назван мыс в заливе Находка
 Имя Шефнера носит улица в городе Находка.
 Во Владивостоке до революции имя Шефнера носила современная Дальзаводская улица.
 К 125-летию со дня основания Владивостока Авангардная улица была переименована в память Шефнера (до революции Мальцевская).

Семья 
Был женат на Екатерине Яковлевне Давыдовой (Нелединской — по первому браку) (? — 1927). У них было четыре сына и две дочери
 Сын — Иван Алексеевич Шефнер (1873 — ?) учился в кадетском корпусе и Константиновском военном училище, служил в армии, с 1894 года — в гвардии (1906 — капитан Лейб-гвардии Московского полка)
 Сын — Алексей Алексеевич Шефнер (1879 — ?), морской офицер, участник обороны Порт-Артура (был на должности водолазного офицера на броненосце «Ретвизан»). В 1914-17 был на Дунайской флотилии. В 1915 году — капитан 2-ого ранга, После революции служил в Кронштадте (в 1920-м году был начальником дивизии штаба минной флотилии, позже командовал кораблем «Адмирал Завойко» (в 1923 переименован в «Красный вымпел», в настоящее время — мемориальный корабль Тихоокеанского флота). В 1926 году экипаж корабля занимался буксировкой с Сахалина на Амур кораблей речной флотилии, которые были во время гражданской войны и интервенции уведены японцами. В документах отмечался мужество и героизм, проявленный личный составом под командованием А. А. Шефнера.
 Сын — Сергей Алексеевич Шефнер (1881—1923), капитан гвардии, с 12 февраля 1914 г. женат на дочери контр-адмирала Евгении Владимировне Линдестрем (1889—1942). После революции служил в Красной армии. Умер от туберкулеза.
 Внук — Вадим Шефнер (1914—2002) — советский русский поэт и прозаик.
 Дочь — Екатерина Алексеевна Шефнер (1884 — 30.04.1905)
 Сын — Михаил Алексеевич Шефнер (1885—1901)

Примечания

Литература 
 
 
 Некролог «Всеобщий Календарь» на 1892 год, стр. 543.
 Некролог «Новости и Биржевая Газета» № 7, 1892.
 Некролог Газета Сын отечества № 41, 1891.
 Некролог «Кронштадтский Вестник» № 12, 1891.

Генерал-лейтенанты морского ведомства (Российская империя)
Участники Крымской войны
История Владивостока
Основатели городов
Военные деятели Приморского края
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)